Кальноки () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кальноки, Густав (1832—1898) — австро-венгерский дипломат, министр иностранных дел Австро-Венгрии в 1881—1895.
  (1912—1985) — венгерский поэт и литературный переводчик.
  (род. 1980) — американский музыкант чешского происхождения.